Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band – album dei Beatles del 1967
 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band – singolo dei Beatles del 1967
 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band – film musical del 1978 diretto da Michael Schultz
 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band – colonna sonora dell'omonimo film di Michael Schultz